Shiga peut faire référence à :

Géographie
 la préfecture de Shiga (Shiga-ken) au Japon ;
 Shiga Kogen, station de sports d'hiver japonaise.

Personne

 Jason Shiga (né en 1976), auteur de bande dessinée américain ;
 Kiyoshi Shiga (1871-1957), médecin et bactériologiste japonais ;
 Mitsuko Shiga (1885-1976), poétesse japonaise ;
 Naoya Shiga (1883-1971), écrivain japonais ;
 Toshiyuki Shiga (né en 1953), directeur général de Nissan.